Anulus fibrosus cordis — anel fibroso do coração
 Anulus fibrosus disci intervertebralis — anel fibroso do disco intervertebral
 Anulus fibrosus tympani  — annulus ao redor da membrana tympani
Anatomia humana